Такконе () может значить: 
 Такконе — гора в Алессандрии.
  — фракция коммуны Ирсина.
  — американский комик.